Pięciobój nowoczesny mężczyzn podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016 rozegrany został w dniach 18 – 20 sierpnia.
Rywalizacja toczyła się w hali Arena de Deodoro (szermierka), pływalni Estádio Olímpico de Desp. Aquáticos (pływanie) oraz Parque de Pentatlo Moderno de Deodoro (jazda konna oraz bieg połączony ze strzelaniem).

Format 
Pięciobój nowoczesny łączy ze sobą pięć różnych konkurencji, które są rozgrywane jednego dnia. Format tych zawodów różni się nieco od typowego pięcioboju nowoczesnego, ponieważ na koniec zostały połączone ze sobą dwie konkurencje (bieg ze strzelaniem).

 Szermierka szpadą
 Pływanie: 200m stylem dowolnym
 Jazda konna przez przeszkody
 Bieg przełajowy na 3km połączony ze strzelaniem (3 serie do 5 trafień)

Terminarz 
Wszystkie godziny są podane w czasie brazylijskim (UTC-03:00)

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016